Slovo Lodivod má více významů:
Povolání
 lodivod – námořník, který vede lodě skrz nebezpečné vody
Ryba
 lodivod (rod) – rod mořských ryb
lodivod mořský – zástupce z rodu mořských ryb
V literatuře
 Lodivod dunajský – dobrodružný román Julese Verna
 Lodivod (kniha) – historický dobrodružný román Jamese Fenimora Coopera